RRC Vottem was een Belgische voetbalclub uit Vottem. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 279 en heeft blauw en wit als kleuren. Vottem speelde in zijn bestaan verschillende seizoenen in de nationale reeksen, waarvan één seizoen op het tweede niveau.

Geschiedenis 
De club werd opgericht in 1921 en in 1923 sloot men zich aan bij de Belgische Voetbalbond. Vottem ging er van start in de regionale reeksen. In 1925 bereikte men al voor het eerst de nationale bevorderingsreeksen, in die tijd de tweede klasse. Na dit seizoen werd echter een derde nationale niveau ingevoerd en het aantal clubs op het tweede niveau werd gereduceerd. Vottem, dat op twee na laatste was geëindigd in zijn reeks, moest een niveau zakken. De club bleef zo in 1926 in Bevordering, maar nu was dit het derde niveau. Ook daar eindigde men weer op twee na laatste, en na amper twee jaar nationaal voetbal zakte men alweer naar de regionale reeksen.

In 1931 werd het aantal reeksen en clubs in de nationale reeksen uitgebreid en RC Vottem kon weer in de nationale bevorderingsreeksen aantreden. De club wist er zich te handhaven in de middenmoot. In 1934 werd Vottem tweede in zijn reeks. Men eindigde amper twee punten na AS Herstalienne uit het naburige Herstal en miste zo nipt een nieuwe promotie. Men kon deze prestatie de volgende jaren niet meer herhalen en 1936 zakte men weer uit Bevordering. Het verblijf in de regionale reeksen duurde niet lang, want in 1937 keerde Vottem al terug in Bevordering. Vottem bleef er spelen tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, maar een voorlaatste plaats in 1939 betekende opnieuw degradatie. Na de oorlog, in 1946, mocht Vottem weer aantreden in Bevordering, maar na een seizoen degradeerde men opnieuw.

In 1950 promoveerde de club nogmaals naar Bevordering, waar men zich de volgende seizoenen kon handhaven. In 1951 werd de club koninklijk en de naam werd Royal Racing Club de Vottem. In 1952 werden nogmaals competitiehervormingen doorgevoerd. Voortaan zouden er vier nationale niveaus zijn en de bevorderingsreeksen waren voortaan de Vierde Klasse. Het aantal reeksen en clubs in de hogere klasse werd gereduceerd en weer moest Vottem een stap terugzetten. RRC Vottem bleef zo weliswaar in de nationale bevorderingsreeksen, maar dit was nu Vierde Klasse. In 1954 eindigde men daar echter allerlaatste en na vier seizoenen zakte men weer naar Eerste Provinciale.

RRC Vottem zou niet meer terugkeren en bleef de rest van de eeuw in de provinciale reeksen spelen, waar men zelfs een tijd wegzakte tot in Vierde Provinciale, het allerlaagste niveau. In 2019 hield de club op met bestaan.

Resultaten

Bekende (ex-)spelers 
 Gérard Sulon na WO I
 Pierre Sulon na WO I
 Ferdinand Thirion na WO I
 Joseph Thirion na WO I

Externe link 
 https://web.archive.org/web/20140204132344/http://vottem.wix.com/rrc

Sport in Herstal
Vottem
Sportvereniging in Luik (provincie)